Александр Семенюк:
Семенюк, Александр Андреевич (род. 1952) — советский и российский шахматист, международный мастер.
Семенюк, Александр Дмитриевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Семенюк, Александр Сергеевич (род. 1993) — белорусский баскетболист.